Angulo kan syfta på,

Personer
Alberto Angulo, spansk basketspelare
Alfredo Angulo, mexikansk boxare
Ariadne Angulo, biolog
Brayan Angulo, colombiansk fotbollsspelare
Carlos Barahona Angulo, colombiansk fotbollsmålvakt
Carlos José Iturgaiz Angulo, spansk politiker
Diego F. Angulo, auktor
Gilbert de Angulo, angloirisk riddare
Guillermo Enrique Billinghurst Angulo, peruansk politiker och president
Iván Jacinto Hurtado Angulo, ecuadoriansk fotbollsspelare
Jaime de Angulo, spansk-amerikansk författare
 James Angulo (född 1974), colombiansk fotbollsspelare
Jocelyn de Angulo, anglonormandisk riddare
Lucio Angulo, spansk basketspelare
Marvin Angulo, costaricansk fotbollsspelare
Miguel Ángel Angulo, spansk fotbollsspelare
Miles de Angulo, angloirisk riddare och baron.
Pedro Angulo, spansk missionär
Richard Angulo, amerikansk utövare av amerikansk fotboll

Se även
 Angulo (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer